Sissa peut désigner :
 Sissa, une commune rurale du Burkina Faso ;
 Sissa, ancienne commune italienne, devenue en 2014 une frazione de la commune de Sissa Trecasali en Émilie-Romagne ;
 le brahmane Sissa Ibn Dahir inventeur, selon la légende, de l'ancêtre des échecs en Inde.